HMS Arethusa o HMS Arethuse, ha sido el nombre usado por nueve buques de la Royal Navy en recuerdo de la ninfa mitológica Arethusa.

 fue un navío de 32 cañones capturado a Francia en 1759, hundido en 1779.
 fue un navío de 38 cañones botado en 1781 y desguazado en 1814. 
 fue un navío de 38 cañones capturado a Francia en  1793, hundido en  1796.
 fue un navío de 46 cañones botado en 1817, y renombrado HMS Bacchus en 1844 tras su conversión en pontón. fue desguazado en 1883.
 fue un navío de 50 cañones botado en  1849. fue dotado de propulsión de hélice en 1861 y fue designado buque escuela en 1874. fue desguazado en 1934.
 fue un crucero protegido de clase Leander botado en 1882 y desguazado en 1905.
 fue un crucero ligero de clase Arethusa botado en 1913 y hundido tras ser dañado por una mina naval en 1916.
 fue un crucero ligero de clase Arethusa botado en 1934 y desguazado en 1950.
 fue una fragata de clase clase Leander  botada en 1963 y hundida como objetivo durante un entrenamiento 1991.

Nombres de buques británicos